Gigondas est une commune française de Vaucluse.
 Le gigondas est une appellation du vignoble de la vallée du Rhône.